Коулмонт () — топоним США.

  — поселение в Индиане.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Коул и Монт